Касана́ре () — департамент на северо-востоке Колумбии. Административный центр — город Йопаль.

Муниципалитеты

Экономика 
В данном регионе обнаружены значительные запасы нефти.

Длина нефтепроводов превышает 800 км.

Ссылки 
 Официальный сайт департамента Casanare
 Русская страница о департаменте Касанаре

Департаменты Колумбии